Il existe les monastères Saint-André suivants :
 monastère Saint-André de Clerlande (Belgique)
 monastère Saint-André d'Eixalada (France)
 monastère Saint-André de Matka (Macédoine du Nord).

Voir aussi 
 Liste d'abbayes et monastères